Strebinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Strebinger (1819–1885), Hofopernkapellmeister
 Matthias Strebinger (1807–1874), österreichischer Violinist und Komponist
 Richard Strebinger (* 1993), österreichischer Fußballtorhüter